Šumburk může označovat:

 Šumburk nad Desnou – bývalé město, od roku 1942 místní část a katastrální území města Tanvaldu v okrese Jablonec nad Nisou
 Český Šumburk – část Šumburku nad Desnou
 Šumburk (hrad) – hrad u Klášterce nad Ohří v okrese Chomutov
 Šumná (Klášterec nad Ohří) – zaniklá osada a část města Klášterec nad Ohří v okrese Chomutov
 Šumná (541 m), též Šumburk – vrch v Doupovských horách
 dřívější název vesnice Krásná, části obce Pěnčín v okrese Jablonec nad Nisou